Die Internationaux de Strasbourg 2013 waren ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Straßburg. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2013. Das Turnier fand vom 18. bis 25. Mai 2013 statt.

Im Einzel gewann Alizé Cornet gegen Lucie Hradecká mit 7:64 und 6:0. Im Doppel gewann die Paarung Kimiko Date-Krumm / Chanelle Scheepers mit 6:4, 3:6 und [14:12] gegen Cara Black / Marina Eraković.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Internationaux de Strasbourg 2013 fanden vom 18. bis 20. Mai 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2013
2013